

Pessoas
Mona Maria Emita

Localidades

Emita (Buenos Aires)

Outros
481 Emita

Desambiguação